Марсак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Марсак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Марсак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Марсак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї